Форнуш () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Форнуш (Каштелу-де-Пайва) — в округе Авейру. Является составной частью муниципалитета Каштелу-де-Пайва.
 Форнуш (Санта-Мария-да-Фейра) — в округе Авейру. Является составной частью муниципалитета Санта-Мария-да-Фейра.
 Форнуш (Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта) — в округе Браганса. Является составной частью муниципалитета Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта.
 Форнуш (Марку-де-Канавезеш) — в округе Порту. Является составной частью муниципалитета Марку-де-Канавезеш.